Karl U. Smith (1907-1994) – fisiologo e psicologo statunitense
 Karl Smith (1959) – atleta giamaicano
 Karl Smith (1978) – crickettista inglese
 Karl Smith (...) – hockeista su pista tedesco

Pagine correlate 
 Carl Smith